Фарний костел Матері Божої, Бучач
 Фарний костел Діви Марії, Краків
 Фарний костел Святого Якуба, Луцьк

Див. також 
 Фара (храм)